Актасты — название населённых пунктов в Казахстане:

 Актасты — село в Аршалынском районе Акмолинской области.
 Актасты (бывшее Урожайное) — село в Айтекебийском районе Актюбинской области.
 Актасты — село в Хромтауском районе Актюбинской области.
 Актасты (бывшее Белокаменка) — село в Ескельдинском районе Алматинской области.
 Актасты — село в Кегенском районе Алматинской области.
 Актасты (бывшее Некрасовка) — аул в Жуалынском районе Жамбылской области.
 Актасты — село в Шуском районе Жамбылской области, упразднено в 2019 г.
 Актасты — село в Жанааркинском районе Карагандинской области.
 Актасты — село в Каркаралинском районе Карагандинской области.